Navarrai Henrik (1244/49–1274), I. Henrik néven navarrai király
Navarrai Henrik (1503–1555), II. Henrik néven navarrai király
Navarrai Henrik (1551–1553) vianai herceg, navarrai trónörökös és Beaumont hercege, az előbbi unokája
Navarrai Henrik (1553–1610), III. Henrik néven navarrai király, valamint IV. Henrik néven francia király, az előbbi öccse